In Germania:
Bruckberg – un comune del circondario di Ansbach in Baviera
Bruckberg – un comune del circondario di Landshut in Baviera